Иван Корнилович Тоцкий (; 12 (24) апреля 1896, Буйничи, Российская империя (сейчас Могилёвского района Могилёвской области Белоруссии) — 16 декабря 1957, Одесса) — украинский советский  (бас-кантанте). Народный артист Украинской ССР (1948).

Биография 
После окончания гимназии поступил на юридический факультет Харьковского университета, но из-за материальных проблем продолжить учёбу не смог и пошёл в армию, пел в полковом хоре.

В 1920—1929 годах учился вокалу в Киевской консерватории (класс Н. Чистякова). Во время учёбы был солистом капеллы «Думка».

После консерватории — солист харьковского оперного театра, в 1928—1957 годах (с перерывами) — Одесского театра оперы и балета.

В 1941—1945 годах выступал в составе коллектива Ленинградского театра оперы и балета им. С. М. Кирова.

Избранные партии 
 Тарас Бульба («Тарас Бульба» Н. Лысенко
 Чуб («Ночь перед Рождеством» Н. Римского-Корсакова),
 Карась («Запорожец за Дунаем» С. Гулака-Артемовского),
 Кривонос («Богдан Хмельницкий» Константина Данькевича),
 Иван Сусанин («Иван Сусанин» М. Глинки),
 Досифей («Хованщина» М. Мусоргского),
 Тимур («Турандот» Дж. Пуччини).

Литература 
  Музыкальный энциклопедический словарь / гл. ред. Г. В. Келдыш. — М.: Сов. энциклопедия, 1990. — 672 с. — 150 000 экз. — ISBN 5-85270-033-9.
Енциклопедія українознавства : Словникова частина : [в 11 т.] / Наукове товариство імені Шевченка ; гол. ред. проф., д-р Володимир Кубійович. — Париж — Нью-Йорк : Молоде життя, 1955—1995.
 Мистецтво України : Біографічний довідник / упоряд.: А. В. Кудрицький, М. Г. Лабінський ; за ред. А. В. Кудрицького. — К. : «Українська енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 1997. — 700 с. — ISBN 5-88500-071-9..
 Історія вокального мистецтва / О. Д. Шуляр : [монографія] : Ч.ІІ. – Івано-Франківськ, «Плай» 2012. – С.239.
 Українські співаки у спогадах сучасників / І. М. Лисенко. — К.: Рада, 2003. — С. 469 .
 Іван Лисенко. Співак яскравого таланту (Іван Тоцький) // Музики сонячні дзвони: статті, рецензії, спогади — К.: Рада, 2004. — С. 168 .
 Два века Одесского городского театра / В. С. Максименко. — Одесса: Астропринт, 2005

Басы
Персоналии:Одесский национальный академический театр оперы и балета
Оперная труппа Мариинского театра
Выпускники Киевской консерватории